

Cinema 
Joe Hill – film del 1971 diretto da Bo Widerberg

Persone 
Joe Hill – sindacalista e compositore statunitense
Joe Hill – scrittore statunitense